Села:
 Лідівка — Житомирська область, Коростенський район
 Лідівка — Житомирська область, Звягельський район
 Лідівка — Одеська область, Березівський район